Pond – obszar niemunicypalny w hrabstwie Kern, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych
 Pond – australijski zespół muzyczny
 Pond – amerykański zespół muzyczny

Zobacz też 
 Pond Creek